Joule [džaul] může znamenat:

jednotka
 Joule, jednotka práce a energie v SI

příjmení osoby
 James Prescott Joule (1825–1889), anglický fyzik
 Jouleovo teplo vzniká ve vodiči průchodem elektrického proudu
 Joulův-Thomsonův jev ohřívání a ochlazování plynů